

Результаты соревнований 
Мехико, Национальный стадион, 20.10.1968

Старт на площади Конституции (Plaza de la Constitución), финиш на Национальном стадионе. Дистанция 42 195 м.

Примечания

Другие статьи 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968

М